la région du Turkestan recouvre une partie de l'Asie centrale et de l'ouest de la Chine.
 la ville de Turkestan ou Hazrat-e Turkestan (en kazakh : Түркістан) est située dans l'oblys du Kazakhstan-Méridional (Ongtüstik Qazaqstan) du Kazakhstan et est célèbre par la présence du mausolée de Khoja Ahmed Yasavi.

 le Turkestan oriental, est l'ancien nom du Xinjiang, une des cinq régions autonomes de la République populaire de Chine, situé à son extrême ouest.